

Toponymes

Waterford est une banlieue de Perth, en Australie-Occidentale

Waterford est une communauté du comté de Norfolk, en Ontario.
 Waterford est une paroisse du comté de Kings, au Nouveau-Brunswick.
 New Waterford est une communauté du comté de Cape Breton, en Nouvelle-Écosse.
Waterford est une communauté de l'Île-du-Prince-Édouard

Waterford est une ville de l'État de Californie ;
 Waterford est une ville de l'État du Connecticut ;
 Waterford est une ville de l'État de l'Indiana ;
 Waterford est une ville de l'État du Maine ;
 Voir  ;
 Waterford est une ville de l'État de New York ;
 Waterford, village situé dans l’État de New York ;
 Waterford est une ville de l'État de l'Ohio ;
 Waterford est une ville de l'État de Pennsylvanie ;
 Waterford est une ville de l'État du Vermont ;
 Waterford est une ville de l'État de Virginie ;
 Waterford est une ville de l'État du Wisconsin.

Waterford est une ville du comté de Waterford.
 Le comté de Waterford est un comté dans la province de Munster.
 Waterford est une circonscription du Dáil.

Waterford est une ville du comté de Hampshire.
 Waterford est une ville du comté de Hertfordshire.

Divers
 Waterford ou est une marque déposée de cristal (comme Lalique ou Baccarat). Originaire de Waterford en Irlande, la marque appartient au groupe Waterford Wedgwood. 
Waterford est le nom d'une centrale nucléaire située dans l'État de Louisiane, aux États-Unis.
 Waterford United Football Club est un club irlandais de football basé à Waterford.

Toponyme indiquant un gué en Australie
Toponyme indiquant un gué au Canada
Toponyme indiquant un gué aux États-Unis
Toponyme indiquant un gué en Irlande
Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni